Кастель-дель-Монте — багатозначний топонім.

 Кастель-дель-Монте — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла.
 Кастель-дель-Монте — замок XIII століття на півдні Італії.
 Кастель-дель-Монте — апеласьйон вина з Апулії.